

Населені пункти та їхні частини
 Жищево — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Жищево — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Жищево — осада в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки